Lovrić est un patronyme croate dérivé du prénom  (« Laurent ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1980), footballeur serbe ;
  (né en 1961), général croate ;
  (né en 1987), footballeur croate ;
  (mort en 1777), écrivain croate ;
 Ivana Lovrić (née en 1984), handballeuse croate ;
  (né en 1968), joueur de basket bosnien ;
  (née en 1986), actrice croate ;
 Ljubomir Lovrić (1920–1994), joueur puis entraîneur de football yougoslave ;
  (1915–1993), acteur croate.

Notes et références